Поважска-Бистрица:

 Поважска-Бистрица — город в северо-западной Словакии на реке Ваг.
 Поважска-Бистрица — район Тренчинского края Словакии.